Meco kan syfta på:

 Meco (musiker) (1939–), em amerikansk musiker Domenico Monardo

Geografi

Spanien 

 Meco (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Meco (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Spanienförgreningar